Smithville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Smithville Township (North Carolina)
 Smithville Township (South Dakota)